Camille Alba est une actrice, comédienne et mannequin franco-danoise née le  à Frederiksberg.

À l'âge de onze ans, elle se découvre une passion pour le théâtre, qu'elle étudiera dans son adolescence au Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble. Elle entre dans l'industrie du cinéma à l'âge de treize ans, avec le film Une cage deux oiseaux réalisé par Mustafa Ozgun. C'est avec ce dernier qu'elle réalise son premier shooting photo en 2016. 

À partir du lycée, Camille participe à de nombreux projets cinématographiques, dans lesquels elle tient le rôle principal : Melpomène (2019), Vikingen Astrid (2019), Puck (2020), Acouphène (2020), Un jeu d'actrices (2021), Passage (2021).

Biographie

Enfance 
Camille Alba Veilex est née le 4 juillet 2002 à Frederiksberg. Ses parents, Laurent et Line Veilex, sont entrepreneurs. Les parents de Camille se sont rencontrés en Espagne lors de leurs études. Elle a un frère et une sœur. Elle possède la nationalité française et danoise. Elle déménage à plusieurs reprises au cours de son enfance.

Quand elle était enfant, elle apprenait la danse, faisait partie d'une chorale et prenait des cours de self-défense. Ses parents, en particulier son père, l'ont toujours soutenue dans ses choix de carrière.

Dès l'âge de sept ans, sa mère l'inscrit à différents castings pour l'aider à réaliser son rêve de mannequin. Elle commence le théâtre à onze ans, et le cinéma deux ans plus tard.

Débuts 
À onze ans, sa meilleure amie l'encourage à venir avec elle dans sa troupe de théâtre, Lez'Arts Scéniques, et Camille tombe amoureuse de la discipline. Son professeur de théâtre proposait également des stages d'initiation au cinéma, et ce fut le premier contact de Camille avec le monde du cinéma.

En 2014, lors d'une avant-première de La Vie pure, elle rencontre Jérémy Banster. Il travaille à l'époque sur un projet de Mustafa Ozgun, et celui-ci cherche une jeune actrice pour le rôle principal de son film. Néanmoins, le projet ne verra pas le jour pour cause de difficultés logistiques. Mustafa la recontacte un an plus tard pour un autre rôle dans le film Une cage deux oiseaux.

Adolescence 
À la fin du collège, Camille Alba déménage en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la vallée du Grésivaudan. Elle intègre le lycée du Grésivaudan de Meylan pour son option cinéma. L'année de sa première, en 2018, elle entre au conservatoire à rayonnement régional de Grenoble pour approfondir sa connaissance et sa maîtrise du théâtre. En 2019, elle fait un stage d'été au cours Florent avec une de ses camarades de classe. Au cours de sa scolarité elle participe à plusieurs courts-métrages réalisés pour les épreuves du baccalauréat. À l'automne 2019, elle participe au festival de film 48 Hour Film Project à Lyon, où elle rencontre le réalisateur Mateo Poulin,  avec qui elle travaillera sur de nombreux projets. En 2020 et 2021, malgré l'épidémie de la COVID-19, elle prend part à plusieurs projets.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 

 2019 : Une cage deux oiseaux de Mustafa Ozgun
 2020 : Le voleur rose : Pink Thief de Mustafa Ozgun

Courts métrage 

 2019 : Melpomène de Mateo Poulin
 2019 : Vikingen Astrid d'Emlys Bolloré
 2019 : Puck d'Elyn Thibault
 2020 : Acouphène de Mateo Poulin
 2020 : Oxygène de Guillaume Saint-Sulpice
 2021 : Passage de Félix Round
 2021 : Un jeu d'actrices d'Emma-Lee Delaunay et Facundo Roel
 2021 : Couleurs de Mateo Poulin
 2021 : Elle d'Iris Servet

Télévision

Séries télévisées 

 2020 : La Guerre des mondes
 2022 : Heartstopper

À venir :

 Night Out de Karim Naili
 Pavana de Guillaume Saint-Sulpice

 Naissance du Désir de Léo Mousson Carras

 Refuge de l'angoisse de Nathan Dupessey

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Naissance en juillet 2002
Naissance à Frederiksberg